A 2011-es GP3-szezon volt a sorozat második kiírása. A versenyek a GP2 betétfutamai voltak, az előző évhez hasonlóan. A szezon május 7-én kezdődött az Isztambul Parkban, és szeptember 11-én Monzában fejeződött be.

A címvédő Esteban Gutiérrez volt, aki a GP2-ben folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét. A győztes a finn Valtteri Bottas volt, megelőzve James Caladót és Nigel Melkert. Egy magyar induló volt Kiss Pál Tamás személyében, aki Spanyolországban futamot is tudott nyerni. Az ART Grand Prix alakulata (immáron Lotus ART) sikeresen megvédte bajnoki címét.

Csapatok és versenyzők
 Az összes résztvevő a Dallara GP3/10 versenyautóval és Pirelli abrocsokkal teljesítette a szezont.

Versenynaptár

A hivatalos versenynaptárat január 18-án hozták nyilvánosságra. A szezon eredetileg kilenc versenyből állt volna, azonban a monacói pályán a nagyszámú résztvevőnek nincs elengendő box.

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer
 pole-pozíció:  2 pont
 leggyorsabb kör: 1 pont 
 1. verseny:

 2. verseny:

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

További információk 
 A sorozat hivatalos weboldala

Gp3
GP3